Miasta w USA:
 Leyden – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Leyden – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis
Gminy w USA:
 Leyden (ang. Leyden Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Leyden (ang. Leyden Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Leyden (ang. Leyden Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis

Zobacz też 
 Lejda, w ang. i arch. nl również Leyden – miasto w zachodniej Holandii, w prowincji Holandia Południowa